Мэ́ттью Са́ймон Те́йлор (; ) — английский футболист. Выступал на позиции крайнего левого защитника или полузащитника. Сейчас работает футбольным тренером.

Клубная карьера 

Начал карьеру в клубе «Лутон Таун», дебютировав за клуб в начале сезона 1999/2000. Выступая на позиции левого крайнего защитника, он был признан лучшим молодым игроком года в клубе в первом же сезоне.

В июле 2002 года Тейлор перешёл в «Портсмут» за £750 000.

В сезоне 2002/03 Портсмут играл в формации «3–5–2», а Тейлор был левым фланговым защитником, поддерживая атаки команды. По итогам сезона «Портсмут» выиграл Первый дивизион Футбольной лиги (теперь он называется Чемпионат Футбольной лиги) и вышел в Премьер-лигу.

В Премьер-лиге Гарри Реднапп использовал классическую схему «4–4–2», в которой изначально не нашлось места Тейлору, однако во второй половине сезона 2003/04 он завоевал себе место на позиции левого защитника. В этом сезоне он забил гол в ворота «Ливерпуля» на «Энфилде» 15 февраля 2004 года в матче Кубка Англии.

Свой первый гол в Премьер-лиге Тейлор забил 1 февраля 2005 года в матче против «Мидлсбро» .

В первой половине сезона 2007/08 Тейлор проиграл конкуренцию за место в основном составе «Портсмута» Нико Кранчару и 17 января 2008 года перешёл в «Болтон Уондерерс», перед этим отвергнув предложение «Сандерленда». 29 марта 2008 года он забил свой первый гол за «Болтон» в ворота лондонского «Арсенала». 11 мая 2008 года Тейлор забил первый гол за «Болтон» в выездном матче, сравняв счёт в матче с «Челси» в последнем туре чемпионата; матч завершился со счётом 1:1. В июле 2008 года Тейлор получил футболку с номером «7», ранее принадлежавшую Стелиосу Яннакопулосу. В июле 2009 года он продлил свой контракт с «Болтоном». Весной 2010 года тест крови показал, что у Тейлора инфекционный мононуклеоз, которым он болел на протяжении сезона 2009/10. Несмотря на болезнь, он регулярно выходил на поле в основном составе «Болтона».

23 июля 2011 года Тейлор перешёл в лондонский клуб «Вест Хэм Юнайтед»; сумма трансфера не разглашается.

Достижения

«Портсмут» 
 Победитель Первого дивизиона Футбольной лиги: 2002/03

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль футболиста на официальном сайте «Болтона» 
 Гол Мэттью Тейлора с расстояния 45 ярдов в ворота «Сандерленда» 29 октября 2005 года

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Лутон Таун»
Игроки ФК «Портсмут»
Игроки ФК «Болтон Уондерерс»
Игроки ФК «Вест Хэм Юнайтед»
Игроки ФК «Бернли»
Игроки ФК «Нортгемптон Таун»
Футбольные тренеры Англии
Тренеры ФК «Суиндон Таун»
Тренеры ФК «Уолсолл»